Lenoir kan syfta på:

 Albert Lenoir (1801-1891), fransk arkitekt
 Alexandre Lenoir (1761-1839), fransk konstarkeolog
 Alfred-Charles Lenoir (1850–1920), fransk skulptör
 Étienne Lenoir (1822-1900), belgisk-fransk uppfinnare, den förste att konstruera en explosionsmotor för en båt
 Georgette Lenoir fransk friidrottare, världsrekordhållare i löpning 1000 meter 
 J. B. Lenoir (1929-1967), afro-amerikansk blues gitarrist , sångare och låtskrivare
 William B. Lenoir (1939-2010), amerikansk astronaut

Se även 
 Lenoir County – ett administrativt område i delstaten North Carolina, USA